Brestovitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Брестовица) :
Brestovitsa, village bulgare de l'obchtina de Rodopi, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Brestovitsa, village bulgare de l'obchtina de Borovo, situé dans l'oblast de Roussé.